Strada statale 2 Via Cassia
 Swallow Sidecar SS2 – autovettura